Seznam brigad z zaporedno številko 12.

Seznam 
 Pehotne
 12. strelska brigada (Wehrmacht)
 12. tankovskogrenadirska brigada (Wehrmacht)
 12. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Partizanske
 12. slovenska narodnoosvobodilna brigada

 Aviacijske
 12. aviacijska brigada (ZDA)

 Logistične
 12. logistična brigada (ZDA)

Glej tudi